Navette est un nom commun qui peut désigner :

 Navette (liturgie), dans la liturgie chrétienne, un récipient contenant des grains d'encens. 
  Navette (tissage), dans le domaine du tissage, un élément mobile d'un métier à tisser servant à transporter le fil de trame à travers les fils de chaîne en faisant des mouvements de va-et-vient dans le sens de  la largeur du tissu.
  Le fil de pêche à la ligne est aussi souvent vendu sous forme de "navettes" plus ou moins longilignes, dans les magasins spécialisés, dans les stations balnéaires notamment...
  Dans le domaine de la couture, la navette ('bateau', puis 'obus' ou 'sabot', 'droite', 'vibrante', 'oscillante' ou 'rotative') est un élément des premières machines à coudre utilisé pour placer la bobine de fil à coudre, inventée par Elias Howe, et employée avant l'invention des canettes.
 Navette (transport), un moyen de transport.
 Navette spatiale, un véhicule spatial réutilisable, conçu pour les vols en orbite basse autour de la Terre.
 Navette, en pâtisserie, un biscuit de forme allongée tel que la navette provençale (navette de Marseille, navette d'Aix-en-Provence, etc.) ainsi que la navette albigeoise.
 Navette (plante) (navette d'hiver ou navette d'été), en botanique, une plante oléagineuse de la famille des Brassicaceae voisine du colza.
 Navette parlementaire, en France, le va et vient des propositions de lois entre le Sénat et l'Assemblée nationale (voir processus législatif en France).

Voir aussi